La gara di nuoto 50 metri stile libero maschili dei campionati mondiali di nuoto 2007 è stata disputata il 30 e 31 marzo presso la Rod Laver Arena di Melbourne.

Accreditati alla partenza 191 atleti.

La competizione è stata vinta dal nuotatore statunitense Benjamin Wildman-Tobriner, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente all'altro statunitense Cullen Jones e dallo svedese Stefan Nystrand.

Podio

Programma

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo e il record dei campionati erano i seguenti.

Durante l'evento non sono stati migliorati

Risultati

Batterie 
I migliori 16 tempi accedono alle semifinali

Semifinali
I migliori 8 tempi accedono alla finale

Finale 

DNS= Non partito
DSQ= Squalificato

Collegamenti esterni
   
   
   
   

Stile libero 50 M